Alavés steht für:
 Alavés (Sabiñánigo), Ort in der Gemeinde Sabiñánigo, Provinz Huesca, Aragonien, Spanien
 Deportivo Alavés, spanischer Fußballverein